

Riosucio, dans le département de Caldas;
Riosucio, dans le département de Chocó.